Пьер Дюкло:
 Дюкло, Пьер (кёрлингист) — французский кёрлингист.
 Дюкло, Пьер Алексис (1775—1828) — французский генерал.
 Дюкло, Пьер Эмиль (1904—1940) — французский физик, химик и биолог.